Svájc
Saxon, település Wallis kantonban

Egyéb
Saxon, angol páncélozott szállító jármű
Saxon, betűnagyság az amerikai Caslon rendszerben
Saxon, angol heavy metal együttes, amely 1976-ban alakult